Твикстер () — неологизм, который описывает новое поколение молодых людей в США и других промышленно развитых странах, которые в каком-то смысле оказываются в «ловушке» между подростковым и взрослым возрастом. Этот западный неологизм несколько аналогичен японскому термину паразит-одиночка.

Твикстеры — это, как правило, молодые люди, которые живут со своими родителями и не являются финансово независимыми. Если они работают, они часто имеют неустойчивую и низкооплачиваемую работу. Возможно, они недавно покинули университет или среднюю школу или недавно начали карьеру.

Суть явления 
Журнал Time опубликовал статью под названием «Поколение Twixter: молодые взрослые, которые не повзрослеют», в январе 2005 года, освещая эту относительно неясную демографическую группу. Статья была сфокусирована на твикстерах высшего и среднего класса, чьи родители могли их поддержать. В статье не делалось различий между людьми, которые жили самостоятельно с помощью своих родителей, и людьми, которые жили со своими родителями, и при этом в ней не упоминались твикстеры более низкого класса, похожие на NEET, и Фритеров в других обществах.

Появление твикстеров не совсем ново, так как оно похоже на социальные явления, наблюдаемые в других индустриальных обществах. С 1980-х и 1990-х годов в Японии среди молодёжи наблюдается рост паразитов-одиночек и Фритеров, которые живут с родителями и работают на неприхотливых и низкоквалифицированных работах. Ходо-ходо дзоку являются сотрудниками, которые целенаправленно избегают продвижения по карьерной лестнице, чтобы минимизировать стресс и увеличить свободное время. Кроме того, в Европе с 1990-х годов наблюдается рост числа NEET.

В октябре 2007 года бывший министр экономики и финансов в Италии Томмазо Падоа-Скьоппа назвал людей в возрасте от двадцати лет, которые до сих пор живут со своими родителями, bamboccioni (что-то вроде «больших [то есть, взрослых] детей»), вызвав споры в итальянских СМИ. Газеты получали многочисленные письма от читателей, которые были лично оскорблены и указывали на то, что он не знает о положении значительной части итальянцев старше двадцати лет, которые живут примерно на 1000 евро в месяц и не могут позволить себе покинуть родительский дом. Аналогичная история наблюдается и в Испании, где используется термин  для обозначения молодёжи, которая живёт с зарплатой в 1000 евро (mil euros). В Греции минимальная зарплата составляет 700 евро, и греческие СМИ популяризировали термин поколение 700 евро. Это поколение эволюционировало в обстоятельствах, ведущих к греческому долговому кризису, и участвовало в греческих протестах 2010—2011 годов.

См. также 
 Фритер
 Макджоб
 Хикикомори
 Паразит-одиночка
 Поколение NEET
 Поколение Y
 Поколение Сатори
 Поколение Сампо
 Поколение N-по
 Клубничное поколение
 Синглтоны
 Кидалт
 Теория амаэ
 Травоядные мужчины

Примечания

Ссылки 
 On the cover of Time Magazine 
 Twixters, The Indie Comedy Series
 On The Toronto Star
 Kay R. Daly calls it «Peter Pan Syndrome»
 They Just Won’t Grow Up

Онтогенез человека
Занятость
Молодёжь
Социология
Культурные поколения
Население
Культура
Образ жизни
Субкультуры
Семья и дети
Социальные проблемы